Termenul „ITU” se poate referi la:

 Infecție de tract urinar
 International Telecommunication Union,
 International Triathlon Union (Uniunea Internațională de Triatlon)
 Institute for Transuranium Elements sau Institut pentru Transurane,
 IT-Universitate din Copenhaga,
 Itu oraș din statul São Paulo, (Brazilia)
 Itu oraș din Nigeria